Lista dos elencos formados pelo Paysandu Sport Club ano a ano, destacando o elenco final do período e transferências.

2021

Transferências

2020

Outros jogadores

Transferências

2019

Outros jogadores

Transferências

2018

Outros jogadores

Transferências

2017

Outros jogadores

Transferências

2016

Outros jogadores

Transferências

2015

Outros jogadores

Transferências

2014

Transferências

2013

Segundo Semestre

tranferências

Primeiro Semestre

tranferências

2012

Segundo Semestre

tranferências

Primeiro Semestre

tranferências

2011

Segundo Semestre

Primeiro semestre

2010

Segundo Semestre

Primeiro Semestre

1914
Eurico Romariz (Goleiro)Genaro Bayma de MoraesSylvio Serra de Moraes RegoJaime Bastos CunhaMoura Palha (Gigi)George MitchellMatheusMaurilio de Souza GuimarãesJosé Pinheiro GarciaHugo de LeãoArthur Pereira Moraes

Paysandu
Futebolistas
Paysandu